Con padovano generalmente si intende una persona residente o originaria di Padova.

Persone
Annibale Padovano – compositore e organista italiano
Antonello Padovano – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico italiano
Domenico Padovano – vescovo cattolico italiano
Gualtiero Padovano – pittore italiano
Lauro Padovano – pittore e miniaturista italiano
Michele Padovano –  dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Altro
Aristotelismo padovano – corrente filosofica
Rinascimento padovano – corrente artistica